Елена Вячеславовна Юдина (22 апреля 1988, Воронеж) - российская скелетонистка, мастер спорта международного класса. Студентка Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Победительница и призёр этапов Кубка Европы по скелетону. Бронзовый призёр юношеского чемпионата мира (2009, 2011). Победительница (2011) и серебряный призёр (2009) чемпионата России.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Skeletonsport.com

Мастера спорта России международного класса
Скелетонисты России
Скелетонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы России по скелетону